Повышение и понижение в музыке и стихосложении () — звуковое повышение () и ослабление, понижение ().
 Повышение и понижение на бирже — биржевые операции.
 Повышение и понижение наказаний — отдел общей части уголовного права.

Примечания